Anna von Spanien ist der Name folgender Personen:
 Anna von Österreich (1549–1580), Tochter von Maximilian II., Ehefrau von Philipp II. König von Spanien
 Anna von Österreich (1601–1666), Regentin von Frankreich, Tochter von Philipp III., Ehefrau von Ludwig XIII. König von Frankreich

Siehe auch:
 Maria Anna von Spanien